Scaligeria microcarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Scaligeria microcarpa ingår i släktet Scaligeria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
microcarpa